Артем'єв — розповсюджене російське прізвище. Походить від імені Артемій.

 Артєм'єв Владислав Михайлович (нар. 1998) — російський шахіст, гросмейстер від 2014 року.
 Артем'єв Вячеслав Павлович (1903—?) — гвардії підполковник РСЧА, підполковник ВС КОНР.
 Артем'єв Едуард Миколайович (1937—2022) — російський композитор, класик радянської та російської електронної музики.
 Артем'єв Іван Тимофійович (1917—1944) — радянський офіцер, лейтенант, Герой Радянського Союзу (1940).
 Артем'єв Микола Андрійович (1870—1948) — російський і український радянський вчений, електротехнік.
 Артем'єв Микола Миколайович (1921—1990) — радянський офіцер, підполковник, Герой Радянського Союзу (1943).
 Артем'єв Олександр Олексійович (1922—1989) — радянський офіцер, полковник, Герой Радянського Союзу (1945).
 Артем'єв Павло Артемійович (1897—1979) — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Артем'єв Тимофій Никифорович (1912—1945) — радянський офіцер, підполковник, Герой Радянського Союзу (1943).
 Артем'єв Федір Андрійович (1914—1992) — радянський офіцер, підполковник, Герой Радянського Союзу (1945).
 Артем'єв Федір Полікарпович (1914—1991) — радянський офіцер, капітан, Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища